Села:
 Чарівне — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Чарівне — Кіровоградська область, Кропивницький район (до 2020 року — Бобринецький район)
 Чарівне — Одеська область, Миколаївський район
 Чарівне — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)